Jules Jacot-Guillarmod (alpinist) (1868-1925), Zwitsers arts, alpinist en fotograaf
 Jules Jacot-Guillarmod (kunstschilder) (1828-1889), Zwitsers kunstschilder